Standing Still:

 Standing Still — пісня Джуел (2001)
 Standing Still — пісня Романа Лоба (2011)
 Still Standing — альбом «Yellowcard» (2000)